Vulpes velox este o specie de vulpe mică, cu dimensiunea apropiată de cea a pisicii domestice, găsită pe pășunile din America de Nord, precum din Montana, Colorado, New Mexico, Kansas, Oklahoma și Texas. Trăiește și în sudul provinciilor Manitoba, Saskatchewan și Alberta din Canada, unde a fost anterior extinctă la nivel local. Este în strânsă legătură cu specia Vulpes macrotis, aceste două specii fiind uneori considerate subspecii ale Vulpes velox deoarece acestea se hibridează în mod natural acolo unde arealele lor se suprapun.

Vulpes velox trăiește în principal în prerii cu iarbă scurtă și în deșerturi. A devenit aproape extinctă prin anii 1930 din cauza unui program de eliminare a lupilor, coioților și a rozătoarelor din tribul Marmotini, dar a fost reintrodusă mai târziu cu succes. Starea de conservare curentă decisă de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii este cea de specie neamenințată cu dispariția.

La fel ca multe alte canide, Vulpes velox este omnivoră, dieta sa incluzând ierburi, fructe, mamifere mici, hoituri și insecte. În sălbăticie, speranța sa de viață este, în general, de circa 3–6 ani. Se înmulțește o dată pe an, cam de la sfârșitul lunii decembrie până în martie, în funcție de regiunea geografică. Puii se nasc oricând în martie până la mijlocul lunii mai și sunt înțărcați la aproximativ 6–7 săptămâni.

Taxonomie 
Din punct de vedere genetic, Vulpes velox este foarte apropiată de specia Vulpes macrotis, dar trăiește într-un areal diferit. Acestea au fost considerate două specii diferite deoarece V. macrotis este puțin mai mică iar V. velox are botul mai îngust. Totuși, se hibridează în mod natural acolo unde arealele lor se suprapun. Unii oameni care studiază mamalogia le consideră două subspecii, de obicei ale speciei V. velox (V. velox fiind descrisă ca V. velox velox iar V. macrotis ca V. velox macrotis).

Descriere 

V. velox are blana închisă, cenușie, asemănătoare cu culoarea bronzului. Picioarele și lateralele sunt gălbui spre culoarea bronzului. Gâtul, pieptul și pântecul variază de la galben pal la alb. Vârful cozii sale este negru și are pete negre pe bot. Urechile sale sunt mari. Are circa 30,4 cm în înălțime și 78,7 cm în lungime cu tot cu coadă, dimenisunile sale fiind asemănătoare cu cele ale unei pisici domestice. Greutatea sa variază de la circa 2,2 kg până la 3,1 kg. Masculii și femelele sunt asemănători în aparență, deși masculii sunt puțin mai mari.

Răspândire și habitat 
V. velox locuiește în periferii cu iarbă scurtă și pe pajiști. Își face vizuina în sol nisipos, pe periferii deschise, pe câmpuri arate sau de-a lungul gardurilor. Este nativă în Marile Câmpii din America de Nord iar arealul său se extinde până în partea centrală a provinciei Alberta și Saskatchewan, Canada și în Texas. Se întinde din vestul statului Iowa până în Colorado, Kansas, Wyoming, Nebraska, și Montana.

Stare de conservare 
V. velox a devenit aproape extinctă prin anii 1930 din cauza unui program de eliminare a lupilor, coioților și a rozătoarelor din tribul Marmotini. În anul 1938, această specie a fost extinctă la nivel local în Canada, dar un program de reintroducere început în anul 1983 a reușit să stabilească cu succes populații mici în sud-estul provinciei Alberta și sud-vestul provinciei Saskatchewan, în ciuda faptului că nu multe specimene supraviețuiesc primului an în sălbăticie. Cu toate acestea, până în anul 1996 circa 540 de vulpi au fost eliberate pe la granița Alberta-Saskatchewan și în zona Culmii Milk River, zone care au făcut cândva parte din arealul acestei specii. Patru ani mai târziu, numărul acestor vulpi introduse s-a triplat, făcând programul  să fie unul dintre cele mai de succes programe de reintroducere a speciilor amenințate. După ce a clasificat-o ca dispărută din Canada, Species at Risk Act a clasificat specia V. velox ca specie pe cale de dispariție în Canada, dar mai târziu a reclasificat-o ca specie amenințată în Canada. Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii consideră că populația este stabilă.

Numărul exact de indivizi este necunoscut, dar se cunoaște faptul că specia locuiește în doar aproximativ 40 % din arealul lor total de mai demult. În afara populațiilor de V. velox din Canada, există populații și în SUA, cam de la Dakota de Sud până la Texas. În anul 1995, U.S. Fish and Wildlife Service a stabilit că acestei specii de vulpe îi se justifică o clasificare mai periclitată, dar alte specii cu prioritate mai mare au împiedicat clasificarea acesteia. Acest lucru a determinat agențiile pentru sălbăticie de stat să creeze echipa „Swift Fox Conservation Team”, care a lucrat la implementarea de programe mai bune de administrare și monitorizare a speciei V. velox. Populațiile din SUA sunt stabile în centrul arealului lor; în SUA, V. velox nu este considerată pe cale de dispariție. Starea de conservare curentă decisă de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii este cea de specie neamenințată cu dispariția.

Comportament 

Este în principal nocturnă, vara petrecându-și numai serile și nopțile la suprafață. Activitățile din timpul zilei se limitează în general doar la vizuină, dar s-a întâmplat să stea la suprafață în amiezile calde, în timpul iernii. Specia V. velox este mult mai dependentă de vizuină față de alte canide din America de Nord, folosind-o ca adăpost de alți prădători. Aceste vizuini sunt în general găuri de circa 2–4 metri în lungime. S-a observat cum atinge viteze foarte mari, de peste 50 km/h sau de până la circa 60 km/h.

Ecologie 
În sălbăticie, V. velox supraviețuiește în general 3–6 ani, dar poate trăi până la circa 14 ani în captivitate. Coiotul este prădătorul prinicpal al acestei specii, dar de obicei nu o mănâncă. Printre prădători se mai numără bursucul, acvila de munte și râsul roșu. De asemenea, este vulnerabilă la căzutul în capcană, otrăvire și la moartea pe șosele.

Reproducere 
S-au identificat diferite strategii de împerechere caracteristice speciei V. velox. Sezonul de împerechere al adultului diferă în funcție de regiune. În SUA se împerechează în decembrie–februarie iar puii se nasc în marte–începutul lui aprilie, în timp ce în Canada sezonul de împerechere începe prin martie iar puii sunt născuți prin mijlocul lui mai. Masculii se maturizează și se pot împerechea pe la un an; femelele așteaptă de obicei al doilea an pentru a se împerechea. Adulții trăiesc în perechi, și, deși unii indivizi se împerechează pe viață, alți își aleg un partener diferit în fiecare an. Perioada de gestație durează circa 51 (50–60) de zile, fiecare rând de pui constând în general în circa 4–5 pui.

V. velox are un singur rând de pui pe an, dar poate ocupa până la aproximativ 30 de vizuini într-un singur an, mutându-se din cauza prăzii rare sau a paraziților. Puii se nasc în vizuină și în general rămân aici timp de o lună. Urechile și ochii unui nou-născut rămân închise pentru circa 10-15 zile, acest lucru făcându-l dependent de mamă pentru protecție și mâncare. În general, puii sunt înțărcați la 6-7 săptămâni și rămân cu părinții până prin toamnă. O cercetare a arătat că organizarea socială a speciei V. velox este neobișnuită printre canide deoarece este bazată pe femele. Femelele mențin teritorii tot timpul, dar masculii pleacă dacă femela rezidentă este omorâtă sau eliminată.

Dieta 
La fel ca alte vulpi, specia de vulpe V. velox este omnivoră. În dieta sa sunt incluși iepurii, șoarecii, hoiturile, lăcustele, gândacii, peștii, reptilele, amfibienii, păsările, rozătoarele din tribul Marmotini, fructele, ierburile și semințele. Totuși, dieta variază în funcție de sezon.

Note

Bibliografie

Legături externe 

 Documentarul Return of the Swift Fox
  „Kit-fox”. Encyclopedia Americana. 1920.
 Moving Back Home Together: Rarest Native Animals Find Haven on Tribal Lands

velox
Specii cu risc scăzut
Mamifere descrise în 1823